Кири́лл Покро́вский:
 Кирилл (Покровский) (в миру Покровский, Леонид Николаевич; род. 1963) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Ставропольский и Невинномысский.
 Покровский, Кирилл Владимирович (1965—2015) — советский и бельгийский рок-музыкант, наиболее известен как клавишник групп «Ария» и «Мастер».